Villamuriel puede referirse a:

 Villamuriel de Campos, municipio de la provincia de Valladolid, España; o
 Villamuriel de Cerrato, municipio de la provincia de Palencia, España.